Halina Szymańska ist der Name folgender Personen:

* Halina Szymańska (Widerstandskämpferin) (1906–1989), polnische Widerstandskämpferin
 Halina Szymańska (Warschau) (1919–2006), Wiederbegründerin der jüdischen Gemeinde in Warschau